Parafia Matki Bożej Królowej Polski we Włosaniu – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w archidiecezji krakowskiej, w dekanacie Mogilany, w Polsce.

Bibliografia 
 

Parafie archidiecezji krakowskiej
Parafie pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski
Religia w gminie Mogilany
Parafia